Kærsholm henviser til flere stednavne:
 Kærsholm (Syddjurs Kommune) – bebyggelse i Hyllested Sogn (Syddjurs Kommune)
 Kærsholm (Aalborg Kommune) – landsby i Mou Sogn, Aalborg Kommune

Se også:
 Neder Kærsholm – bebyggelse i Thorning Sogn, Silkeborg Kommune